Готово затворен самогласник је врста самогласникa који настаје када је најподигнутији дио језика у позицији сличноме затвореног самогласника, али малко мање ограничен. Постоји у неким говорним језицима.

Идентификовано је 5 готово затворених самогласника, и у Међународној фонетској азбуци се обележавају следећим знаковима:
 Готово затворен готово предњи нелабијализован самогласник 
 Готово затворен готово предњи лабијализован самогласник 
 Готово затворен средњи нелабијализован самогласник 
 Готово затворен средњи лабијализован самогласник 
 Готово затворен готово задњи лабијализован самогласник